Активная оборона — исторический военный термин, обозначавший боевые действия с целью изматывания противника путём активного маневрирования силами.
 «Активная оборона» — американская концепция оборонительных действий на оперативном уровне, созданная в 70-х годах XX века.
 «Активная оборона» — китайская военно-стратегическая доктрина оборонительных действий, принятая в начале XXI века.

Примечания